Rissoa pyrrhais är en snäckart som beskrevs av Watson 1885. Rissoa pyrrhais ingår i släktet Rissoa och familjen Rissoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
pyrrhais